csigalépcső, lépcsőfajta
 Csigalépcső (1946), Robert Siodmak filmje
 Csigalépcső (1957), Bán Frigyes filmje
 Csigalépcső (2000), James Head film